La xiaotingia (Xiaotingia zhengi) è un dinosauro teropode affine agli uccelli, strettamente imparentato con il famoso Archaeopteryx. Visse probabilmente nel Giurassico superiore (circa 155 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Cina (Liaoning).

Ritrovamenti fossili

Xiaotingia è conosciuto per un esemplare (l'olotipo STM 27-2) costituito da uno scheletro quasi completo con tanto di cranio. È stato probabilmente raccolto nell'area Linglongta (Jianchang), nella formazione Tiaojishan. È stato descritto per la prima volta nel 2011 da Xu Xing, You Hailu, Du Kai e Han Fenglu, e il suo nome è in onore di Zheng Xiaoting.

Importanza dei fossili
Un'analisi cladistica presente nello studio (Xu et al., 2011) mostra che Xiaotingia forma un gruppo (clade) con Archaeopteryx, classicamente noto come l'uccello più antico e primitivo, ma anche con i dinosauri dromeosauridi e troodontidi, con l'esclusione di altre forme tradizionalmente viste come uccelli. Lo studio, quindi, (ri)definisce i concetti di Deinonychosauria e Avialae, notando come Archaeopteryx e Xiaotingia appartengano in realtà ai deinonicosauri (tra cui anche Velociraptor). Archaeopteryx, quindi, non è più considerato un uccello in senso stretto (Avialae), anche se lo stesso studio utilizza il termine Paraves per includere anche Archaeopteryx e gli altri deinonicosauri.

Filogenesi
Cladogramma da Godefroit et al., 2013:

Bibliografia
 Xing Xu, Hailu You, Kai Du and Fenglu Han (28 July 2011). "An Archaeopteryx-like theropod from China and the origin of Avialae". Nature 475: 465–470. doi:10.1038/nature10288. https://www.nature.com/nature/journal/v475/n7357/full/nature10288.html.

Collegamenti esterni 
 

Troodontidi
Taxa privi di autore di classificazione